Termenul „Beverly” se poate referi la:

SUA
 Beverly, Visalia, California
 Beverly, Chicago, Illinois
 Beverly, Kansas
 Beverly (Pocomoke City, Maryland), in Maryland
 Beverly (Princess Anne, Maryland), in Maryland
 Beverly, Massachusetts
 Beverly, New Jersey
 Beverly, Ohio
 Beverly, West Virginia

Australia
 Beverley, South Australia, suburbie in Adelaide
 Beverley, Western Australia
 Shire of Beverley, Western Australia

Canada
 Beverly, Alberta, acum aparține de Edmonton
 Edmonton Beverly-Clareview, Alberta, 
 Beverly Heights, Edmonton, Alberta,

Vezi și 
 Beverly Hills (dezambiguizare)